Сальта — топоним в Аргентине:

 Сальта — город.
 Сальта — департамент в провинции Сальта.
 Сальта — провинция.
 ARA Salta — название нескольких кораблей ВМС Аргентины.

См. также 

 Салта (значения)
 Сальто (значения)